Bedtime Stories bezeichnet:

 das sechste Studioalbum von Madonna, Bedtime Stories (Album)
 einen Film aus dem Jahr 2008, Bedtime Stories (Film)
 eine Serie aus dem Jahr 2000, Bedtime Stories (Serie)